Пардайян де Гондрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пардайян де Гондрен, Антуан Арно де (1562—1624) — французский военачальник и государственный деятель, рыцарь орденов короля.
 Пардайян де Гондрен, Жан-Антуан-Арно де (ок. 1602—1687) — французский придворный и государственный деятель.